Crossover clássico, popera ou pop operático é um gênero musical que mistura elementos de estilo clássico com música pop.

O termo "classical crossover", em inglês, foi cunhado por gravadoras na década de 1980.

Definido como um gênero, ganhou popularidade desde a década de 1990 e adquiriu a sua própria lista da Billboard.

Il Divo, Andrea Bocelli e Sarah Brightman são os mais famosos na interpretação deste gênero.

História
Em 1975, a banda Queen atingiu o estrelato com o álbum A Night at the Opera, que trouxe a canção "Bohemian Rhapsody", um grande clássico na qual Freddie Mercury fundiu o rock and roll com a ópera e criou aquela que é, até hoje, considerada uma das maiores gravações musicais da história. Mais tarde, o termo "crossing over" seria criado por Scott Paul-Young, agente do teatro britânico, para descrever melhor a música que estava sendo criado pelo produtor Malcolm Middleton e performado pela girl band de ópera de Milão, pela primeira vez no Hipódromo, Leicester Square, Londres, no dia 9 de agosto de 2001. Malcolm Middleton criou a ideia de uma banda misturar ópera tradicional com música pop e dance no início de 2000. Este estilo exclusivo de uma boy band e girl band pop cantando num estilo ópera mais tarde inspirou artistas como Il Divo e Amici Forever. Romina Arena também é considerado uma das primeiras artistas de popera em 1994 trazendo a fusão de pop e clássica, para a Austrália a partir da Itália.

O tenor pop italiano Andrea Bocelli, que é a cantor que mais vendeu na história da música clássica, às vezes é descrito como o Rei do pop operático.
Outros artistas que fazem parte do gênero: Josh Groban, Russell Watson, Paul Potts, Jackie Evancho, All Angels, Libera, Era, Il Volo, Celtic Woman, The Ten Tenors, Celtic Thunder, Teatro. No Brasil ainda existem poucos artistas que se arriscam no gênero por não ser muito difundido, mesmo assim o grupo Bravoz ainda recebeu um expressivo reconhecimento. Thiago Arancan também foi outro artista que fez algum sucesso pelas terras brasileiras. O grupo I Molinari Camerata Musici, de Belo Horizonte, é outro bom exemplo do gênero.

Gêneros de música pop